Marshall County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Marshall County (Alabama)
 Marshall County (Illinois)
 Marshall County (Indiana)
 Marshall County (Iowa)
 Marshall County (Kansas)
 Marshall County (Kentucky)
 Marshall County (Minnesota)
 Marshall County (Mississippi)
 Marshall County (Oklahoma)
 Marshall County (South Dakota)
 Marshall County (Tennessee)
 Marshall County (West Virginia)